Cyphosaccus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Reinhard 1958. Cyphosaccus ingår i familjen Peltogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Cyphosaccus